Valentine Soap Workers Cottage bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Valentine Soap Workers Cottage (5-7 Cottage St., Cambridge, Massachusetts), NRHP-ID: 83000832
 Valentine Soap Workers Cottage (101 Pearl St., Cambridge, Massachusetts), NRHP-ID: 83000833